Maxime Loïc Feudjou Nguegang, mais conhecido como Loïc Feudjou (Duala, 14 de abril de 1992), é um futebolista Camaronês que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Cotonsport.

Ligações externas 
 
 

Naturais de Duala
Goleiros dos Camarões
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014